Spojení písmen S a X může mít různé významy:

SX 
 SX – kód ISO 3166-2 pro Svatého Martina – jednu z konstitučních zemí Nizozemského království

.sx 
 .sx – internetová doména nejvyššího řádu pro Svatého Martina